Ста́тник — фамилия. Известные носители:
 Статник, Давид (род. 1983) — лужицкий общественный деятель; председатель лужицкого культурно-общественного общества «Домовина» (с 2011).
 Статник, Юрий Михайлович (род. 1947) — советский оперный певец (бас); Народный артист России.